Sandia steht für:
 Sandia (Volk), ein Stamm nordamerikanischer Ureinwohner, die sich selbst Nafiat nennen;
 Sandia National Laboratories, eine staatliche Forschungseinrichtung der USA

Sandia  steht für folgende geografische Objekte:

in Peru:
 Sandia (Peru), Provinzhauptstadt
 Distrikt Sandia, Distrikt in der gleichnamigen Provinz
 Provinz Sandia, Provinz in der Region Puno
 Río Sandia, linker Quellfluss des Río Inambari
in den Vereinigten Staaten:
 Sandia (Kalifornien)
 Sandia (New Mexico)
 Sandia (Texas)
 Sandia Gardens Colonia (Texas)
 Sandia Heights (New Mexico)
 Sandia Park (New Mexico)
 Sandia Pueblo (New Mexico)
 Sandia Vista (New Mexico)

Siehe auch:
 Sandia Mountains, ein Gebirge in New Mexico